Lummermossor (Barbilophozia) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Lummermossor i familjen Anastrophyllaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lophoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor